São Miguel – wyspa w archipelagu Azorów
 São Miguel das Missões – redukcja misyjna w Brazylii

2 miejscowości w Portugalii:
 São Miguel – miejscowość w gminie Penela
 São Miguel – miejscowość na Azorach, w gminie Vila Franca do Campo